Il singolare del torneo di tennis ITF Women's Circuit Asuncion 2 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Verónica Cepede Royg che ha battuto in finale Ioana Raluca Olaru 5-7, 7-68, 6-2.

Teste di serie 

 Julia Cohen (primo turno)
 Teliana Pereira (semifinali)
 Chanel Simmonds (quarti di finale)
 Verónica Cepede Royg (Campionessa)

 Florencia Molinero (quarti di finale)
 Timea Bacsinszky (primo turno)
 María Irigoyen (primo turno)
 Ioana Raluca Olaru (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ITF Women's Circuit Asuncion 2012